Naselje u Srbiji:
 Bajina Bašta, naselje u sastavu općine Bajina Bašta, Zlatiborski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Bajina Bašta (općina), općina u Zlatiborskom upravnom okrugu, Središnja Srbija